

Geografia 
 Uri (cantó de Suïssa)
 Uri (població de Sardenya)

Onomàstica 
Abreviatura col·loquial del prenom català Oriol, usat de manera preferent per algunes persones
 Uri Giné

Sigla 
 Identificador uniforme de recursos (sigla URI, pel seu nom en anglès Uniform Resource Identifier)